Hippius steht für:
 Hippius, baltendeutsche Familie
 Hippius, lateinische Form von Hippios, Beiname des griechischen Gottes Poseidon

Hippius ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Hippius (1878–1941), baltendeutscher Jurist
 Carl Friedrich von Hippius (1792–1875), baltendeutscher Staatsrat in St. Petersburg
 Christian Friedrich Hippius (1736–1824), baltendeutscher Bürgermeister von Reval

 Gustav Adolf Hippius (1792–1856), deutschbaltischer Maler in St. Petersburg und Reval
 Hanns Hippius (1925–2021), deutscher Psychiater
 Karl Gustav Hippius (1831–1880), deutschbaltisch-russischer Architekt und Aquarellist
 Karl Karlowitsch Hippius (1864–1941), deutschbaltisch-russischer Architekt
 Maria Hippius Gräfin Dürckheim (1909–2003), deutsche Psychologin und Psychotherapeutin
 Natalja Nikolajewna Hippius (1880–1963), russische Bildhauerin 
 Natalja Aleksandrowna Hippius (1905–1994), russische Malerin und Zeichnerin
 Otto Pius Hippius (1826–1883), deutschbaltischer Architekt
 Rudolf Hippius (1905–1945), baltendeutscher Völkerpsychologe und Hochschullehrer
 Sinaida Hippius (1869–1945), deutschbaltische russischsprachige Dichterin
 Tatjana Alexandrowna Hippius (1907–1997), russische Malerin
 Tatjana Nikolajewna Hippius (1877–1957), russische Grafikerin
 Thomas Hippius (1762–1819), deutschbaltischer Pfarrer in Estland
 Waldemar Hippius (Wladimir Wassiljewitsch Gippius, 1876–1941), deutschbaltischer russischsprachiger Dichter des Symbolismus
 Wilhelm Hippius (1853–1918), baltendeutscher Staatsbeamter in St. Petersburg